Виктор Андреевич Федотов (8 июля 1933, деревня Новоалександровка, Мензелинского района Татарской АССР ― 3 декабря 2001, Санкт-Петербург) ― советский и российский дирижёр, музыкальный педагог, дирижер и главный дирижёр ( 1975-76 гг.) Мариинского театра в Санкт-Петербурге (в советский период-Ленинградского академического театра оперы и балета имени Кирова) , профессор Санкт-Петербургской государственной консерватории им.Н.А.Римского-Корсакова, народный артист РСФСР (1977).

Биография

Ранние годы 

Виктор Федотов родился в деревне Ново-Александровка в Татарстане. В детстве играл на нескольких музыкальных инструментах - баяне, балалайке и гитаре. Осенью 1945 г. в возрасте 12 лет приехал в послевоенный Ленинград, чтобы получить музыкальное образование. Но в силу жизненных обстоятельств стал воспитанником духового оркестра Военно-воздушной академии. Там научился играть сразу на нескольких духовых инструментах: гобое, трубе, альте, теноре и баритоне. В 1948 году в том же оркестре состоялся и дирижёрский дебют В. Федотова. В 1951 году хотел поступить на дирижерский и композиторский факультеты Ленинградской консерватории, показывал свои сочинения профессору консерватории композитору В. Волошинову. Но по правилам того времени, для поступления на эти факультеты необходимо было сначала закончить оркестровый факультет. Поэтому В.Федотов поступил на оркестровый факультет, который он с отличием окончил в 1956 году под руководством П. Курилова и профессора М. Буяновского. По окончании этого факультета В.Федотов окончил факультет оперно-симфонического дирижирования Ленинградской (в наст.вр.Санкт-Петербургской) государственной консерватории в классе прославленного профессора И.А.Мусина.

Дирижёрская карьера 
В 1963 г. Виктор Федотов дебютировал с оперой "Кармен" в Ленинградском государственном академическом театре оперы и балета им. С.М.Кирова ( ныне Мариинском театре) , где работал всю дальнейшую жизнь ( около 39 лет) . С 1964 г.- гастроли в США и Канаде , Австралии,Англии, Австрии, Германии , Испании, Ю.Корее, Скандинавии, Японии и др. с труппой театра.

С 1966 г. В.Федотов регулярно гастролирует в театре "Ковент-Гарден"(Лондон). В 1967 г.- музыкальный руководитель оперы "Евгений Онегин" в Штаатс-капелле (Дрезден). Далее- сотрудничество с оркестром Дрезденской филармонии, постановки в "Земпер - опера" балетов "Лебединое озеро" и "Ромео и Джульетта". В репертуаре В.Федотова более 60 названий опер и балетов.

В Мариинском театре ( Ленинградском театре оперы и балета им.Кирова ) - премьеры опер "Иван Сусанин", "Царская невеста", " Борис Годунов " (впервые в первой авторской редакции Мусоргского). Гастроли всей оперной труппы и оркестра театра в Стокгольме в Королевской опере.

Среди премьер, поставленных в Мариинском театре с В.Федотовым в качестве музыкального руководителя постановок - балеты А.Петрова "Сотворение мира", "Гамлет" Н.Червинского, "Левша" Б.Александрова, "Ангара" А.Эшпая, "Мужик и черт" В.Кладницкого, "Золушка" С.Прокофьева, "Собор парижской богоматери" М.Жарра, "Патетическая оратория "Г.Свиридова, "Ленинградская симфония" Д.Шостаковича и мн. др.

На киностудии "Ленфильм" создано более тридцати фильмов с музыкой в исполнении Симфонического оркестра Ленинградской Филармонии и дирижером В.Федотовым . Среди них - "Свадьба в Малиновке", "Прощание с Петербургом", "Зеленая карета", " Снегурочка" , " Серебряные струны" , " Снежная королева" ," Прощальный дебют" , " Лебединое озеро" и мн.др.

Более 30 лет продолжалось постоянное сотрудничество В.Федотова с Санкт-Петербургской государственной филармонией им.Шостаковича и оркестрами Филармонии - Заслуженным коллективом России Академическим симфоническим оркестром и Академическим оркестром филармонии, петербургскими хоровыми коллективами , выдающимися петербургскими оперными солистами, композиторами, записи на компакт-диски и видео-диски. Так же В.Федотов сотрудничал с рядом филармонических оркестров России и европейских страх.

Как симфонический дирижер В.Федотов гастролирует с оркестром "Ковент-Гарден" (Лондон) , " Лисео" (Барселона), Лондонской филармонии, " Гевандхаус "(Лейпциг) , Братиславской филармонией, Токийским симфоническим оркестром и др.

С 1972 г. В.Федотов преподавал на кафедре оперно-симфонического дирижирования в Санкт-Петербургской консерватории им.Римского-Корсакова , проводил мастер-классы. Многие выпускники В.Федотова руководят симфоническими оркестрами и оперными театрами в разных странах.

Наряду с деятельностью в Мариинском театре, В.Федотов сотрудничал с рядом зарубежных театров в качестве главного приглашенного дирижера - с 1994 г. в "Королевской опере" ( Стокгольм) , с 1995 г. - в театре "Ковент - -гарден" (Лондон) и " Гранд - Опера "(Париж). С 1996 г. - в Новой национальной опере (Токио) и др.

В 1998 г. Виктор Федотов награжден премией " Evening Standart" ( Великобратания ) за выдающиеся заслуги в области музыкального театрального искусства.

Семья 

 Сын Максим Викторович Федотов — скрипач и дирижёр, профессор Московской консерватории , народный артист Российской Федерации (2002) , Лауреат Премии г.Москвы в области литературы и искусства (2003).
 Дочь Полина Викторовна Федотова ― пианистка , доцент Московской консерватории, лауреат международных конкурсов, заслуженная артистка России (1999).

Награды 
 Заслуженный артист РСФСР (1972)
 Народный артист РСФСР (1977)

Память 
 В память о Викторе Федотове названа одна из малых планет Солнечной системы.

Примечания

Литература 
 
 

Родившиеся в Мензелинском районе
Народные артисты РСФСР
Выпускники Санкт-Петербургской консерватории
Преподаватели Санкт-Петербургской консерватории
Главные дирижёры Мариинского театра
Дирижёры Мариинского театра
Балетные дирижёры
Оперные дирижёры
Симфонические дирижеры
Похороненные на Литераторских мостках